La saison 1965-1966 de l'USM Alger est la première saison sportive du club en division 2 nouvellement créée.

Championnat d'Algérie (D 2) 1965/1966.

Rencontres de Championnat

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Notes et références

Notes et références

Références 

1965-1966
Alger USM
1966 en Algérie
1965 en Algérie